Попис становништва општине Трогир, по насељеним местима, 1991.

Општина Трогир

 површина:1250-{km²}-
 бр. становника: 22.168
 бр. насељених места: 26

апсолутна етничка већина

Извори 
 ЦД-РОМ: „Насеља и становништво РХ од 1857-2001. године“, Издање Државног завода за статистику Републике Хрватске, Загреб, 2005.

Трогир
Демографија Хрватске